Cernătești se poate referi la:

 Cernătești, Buzău, reședința comunei cu același nume, Muntenia
 Cernătești, Dolj, reședința comunei cu același nume, Oltenia

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)

 Cernătescu (nume de familie)

Toponime românești